Владимир Марковић може се односити на:
 Владимир Марковић (математичар)
 Владимир Марковић (фудбалер)
 Владимир Марковић Луни